(1420-1462), fille de Frédéric  de Saxe, épouse de Louis  de Hesse ;
 Anne de Saxe (1437–1512), fille de Frédéric II de Saxe, épouse d'Albert III Achille de Brandebourg ;
 Anne de Saxe (1544-1577), fille de Maurice de Saxe, épouse de Guillaume  d'Orange-Nassau ;
 Anne de Saxe, (1567-1613), fille d'Auguste Ier de Saxe et d'Anne de Danemark ;
 Marie-Anne de Saxe (1728-1797), fille de Frédéric-Auguste II de Saxe, épouse de Maximilien III Joseph de Bavière ;
 Anne Marie de Saxe (1836-1859), fille de Jean  de Saxe, épouse de Ferdinand IV de Toscane :
 Anne de Saxe (1903-1976), fille de Frédéric-Auguste III de Saxe, épouse de Joseph-François de Habsbourg-Hongrie.

Homonymie dynastique